Twilightfall — демо украинской блэк-метал-группы Nokturnal Mortum, тогда ещё называвшейся Nocturnal Mortum, записанное в 1994—95 годах и вышедшее в 1995 году исключительно на кассетах. В 2003 году вышло переиздание на CD-носителях лейблом Oriana Music.

Демо было записано в жанре дэт-дум-метал, переживавшем в то время расцвет. Материал демо сравнивался с ранними My Dying Bride и Anathema.

Список композиций

Участники записи 
 Knjaz Varggoth (Евгений Гапон) — вокал, ритм-гитара
 Wortherax — соло-гитара
 Xaarquath — бас-гитара
 Munruthel (Владислав Редькин) — барабаны
 Sataroth — клавиши

Переиздания 
 2003 — Oriana Music (кассета и CD)

Примечания

Ссылки 
 Страница релиза на Metal Archives
 Twilightfall на discogs.com